Трушки — название населённых пунктов:

Россия 
 Трушки — деревня в Островском районе Псковской области.

Украина 
 Трушки — село в Белоцерковском районе Киевской области.